Alexander von Koller – militare e politico
Arnold Koller – politico
Edmund Koller – bobbista
Jan Koller – calciatore
József Koller – presbitero
Karl Koller – medico
Karl Koller – calciatore
Karl Koller - generale
Lorenz Koller – slittinista
Marcel Koller – calciatore
Patrick Koller – cestista
Xavier Koller – regista e sceneggiatore